Sporting est un terme anglais relatif au sport.

Clubs sportifs 
De nombreux clubs sportifs ont leur nom comportant Sporting, notamment :
 Sporting Clube de Portugal : club portugais omnisports, basé à Lisbonne.
 Royal Sporting Club d'Anderlecht : club belge omnisports, basé à Bruxelles.
 Sporting Club de Bastia : club français de football, basé à Bastia.
 Sporting Kansas City : club américain de football, basé à Kansas City.
 Amiens Sporting Club Football : club français de football, basé à Amiens.
 Angers sporting club de l'Ouest : club français de football, basé à Angers.
 Royal Charleroi Sporting Club : club belge de football, basé à Charleroi.
 Sporting Club Nimois : club français de football, basé à Nîmes.
 Sporting Toulon Var : club français de football, basé à Toulon.
 Sporting Clube de Braga : club portugais omnisports, basé à Braga.
 Sporting Neerpelt-Lommel: club belge de handball, basé à Neerpelt.
 Sporting Club d'Alexandrie : club égyptien omnisports, basé à Alexandrie.

Autres 
 Sporting était un journal sportif de l'île de La Réunion.
 Sporting News est un hebdomadaire sportif américain.
 Sporting est une nouvelle de Marcel Aymé, parue dans Candide en 1933.
 Sporting était un journal sportif parisien.